Ray Collins – amerykański aktor
 Ray Collins – amerykański muzyk rockowy, piosenkarz